Лев Абрамович Бородулин (25 января 1923, Москва — 21 декабря 2018, Израиль) — советский и израильский фотограф, мастер спортивной фотографии.

Биография 
В 1940 поступил на художественное отделение Московского полиграфического института, но уже через год ушёл на фронт. Прошёл всю войну, дважды был серьёзно ранен, награждён медалями «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина». После войны он вернулся в институт заканчивать образование.

Фотографией стал заниматься после окончания института. Первая публикация состоялась в 1947 году в студенческой газете «Сталинский печатник».

В 1950—1960 годах работал фотографом в редакции журнала «Огонёк». Фотографировал спортивные соревнования, в том числе и крупные международные, проводившиеся за границей.

Фотография на обложке номера «Огонька», который был посвящён Летним Олимпийским играм 1960 года, 

Первый фотограф в СССР, который использовал объектив «рыбий глаз».

«Photography Year Book» в 1964 году признаёт Льва Бородулина «звездой» мировой фотографии. В 1967 году японская газета «Асахи» признала Льва Бородулина лучшим фотографом года. В 1971 году в Мюнхене Лев Бородулин был награждён за достижения в области спортивной фотографии золотой олимпийской медалью.

В 1973 году переехал в Израиль, проживал в Тель-Авиве, где продолжал работу в качестве фотографа.

Фотографии Бородулина продавались на аукционах Sotheby’s, Christie’s, Bonhams, .

Также Бородулин коллекционировал фотографии мастеров советской фотографии (Borodulin Collection) — Александра Родченко, Аркадия Шайхета, Евгения Халдея, Якова Халипа, Самария Гурария, Макса Альперта, Георгия Зельмы, Якова Рюмкина и других.

Ушёл из жизни 21 декабря 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники вузов Москвы
Коллекционеры СССР
Русские эмигранты третьей волны в Израиле